Steikert ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Steikert (* 1949; Annette Ellerbracke), deutsche Volleyballspielerin
 Dieter Steikert (* 1952), deutscher Fußballspieler